Eine Schaumühle ist eine Mühle im Museumsbetrieb:
Museumsmühle 
Mühlenmuseum

Schaumühle ist der Ortsname von

 Schaumühle (Großmehring), Ortsteil der Gemeinde Großmehring, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Schaumühle (Ingolstadt), Ortsteil der kreisfreien Stadt Ingolstadt, Bayern